EGTG steht für:
 EG-Typgenehmigung, Zulassungsbescheinigung nach Europarecht
 Bristol Filton Airport (ICAO-Code), britischer Flughafen

Abkürzung